Татарский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Татарский сельсовет — в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Татарский сельсовет — в Черепановском районе Новосибирской области.
 Татарский сельсовет — в Шпаковском районе Ставропольского края.